Mužská čtyřhra Adelaide International 2020 probíhala v polovině ledna 2020. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězem se stal nenasazený argentinsko-francouzský pár Máximo González a Fabrice Martin, který ve finále za 1.46 hodiny zdolal chorvatsko-slovenské turnajové čtyřky Ivana Dodiga s Filipem Poláškem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Ve zkrácené hře úvodní sady González s Martinem odvrátili pět setbolů a sami pátou setbolovou příležitost proměnili. Do žebříčku ATP si připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. González vybojoval osmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Martina to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (odstoupili)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International 2020